Peter Payer ist der Name folgender Personen:

* Peter Payer (Jurist) (1927–2009), deutscher Jurist und Manager 
 Peter Payer (Architekt) (* 1932), österreichischer Architekt
 Peter Payer (Historiker) (* 1962), österreichischer Stadtforscher
 Peter Payer (Regisseur) (* 1964), österreichischer Regisseur